

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 12 podstawowych
 Pawłów – część miasta Zabrze
 Pawłów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Pawłów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Pawłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Pawłów – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław
 Pawłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska
 Pawłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Pawłów – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz
 Pawłów – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie
 Pawłów – część wsi Palowice  w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny
 Pawłów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn
 Pawłów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost
 Pawłów – kolonia wsi Pawłów  w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost
 Pawłów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Pawłów – część wsi Konieczno  w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Pawłów – część wsi Droszew w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce
 Pawłów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie

Ukraina 
 Pawłów – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon radziechowski
 Pawłów – wieś na Ukrainie, obwód tarnopolski, rejon brzeżański

Inne 
 Pawłów (powiat Oszmiany) – polska wieś z okresu IIRP, dziś na terytorium Litwy
 Pawłów – gmina
 Pawłów – dawna gmina w powiecie katowickim
 Pawłów – dawna gmina w powiecie buskim
 Pawłów – dawna gmina w powiecie chełmskim
 Pawłów – dawna gmina w powiecie bialskim
 Pawłów – dawna gromada w powiecie iłżeckim
 Pawłów – dawna gromada w powiecie chełmskim

Zobacz też 
 Nowy Pawłów, Pawłów Górny, Pawłów Trzebnicki, Stary Pawłów